Olszowiec může být jméno sídla nebo jeho části v Polsku:
 Olszowiec – část obce Jugów v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Kladsko, gmina Nowa Ruda
 Olszowiec (okres Lublin) – vesnice v Lublinském vojvodství, v okrese Lublin, gmina Bychawa
 Olszowiec (okres Puławy) – vesnice v Lublinském vojvodství, v okrese Puławy, gmina Markuszów
 Olszowiec – vesnice v Lodžském vojvodství, okres Opoczno, gmina Sławno
 Olszowiec – kolonie vesnice Barczkowice v Lodžském vojvodství, okres Radomsko, gmina Kamieńsk 
 Olszowiec – osada vesnice Kodrąb v Lodžském vojvodství, okres Radomsko, gmina Kodrąb
 Olszowiec – vesnice v Lodžském vojvodství, okres Tomaszów Maziwiecki, gmina Lubochnia
 Olszowiec – osada vesnice Wola Gałecka v Mаzovském vojvodství, okres Przysucha, gmina Rusinów
 Olszowiec – vesnice v Mаzovském vojvodství, okres Sochaczew, gmina Brochów
 Olszowiec – vesnice v Mаzovském vojvodství, okres Sochaczew, gmina Iłów
 Olszowiec (Podkarpatské vojvodství) – část obce Pysznica v Podkarpatském vojvodství, okres Stalowa Wola, gmina Pysznica
 Olszowiec – osada vesnice Zegartowice ve Svatokřížském vojvodství, okres Jędrzejów, gmina Imielno
 Olszowiec – část obce Wola Łagowska ve Svatokřížském vojvodství, okres Kielce, gmina Łagów